Een verkeersweg:
 N535 (België)
 N535 (Frankrijk)
 N535 (Nederland), zie Provinciale weg 535

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing